Losino steht für:

 Losino (Pferd), eine spanische Pferderasse

Losino ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Jewgenjewitsch Losino-Losinski (1909–2001), russischer Raumfahrtingenieur

Losino oder Lossino ist der Name folgender Orte:

 Łosino, Ort in der polnischen Woiwodschaft Pommern (Lossin, Kreis Stolp/Pommern)
 Lossino-Petrowski, Stadt in der russischen Oblast Moskau